Трухов — русская фамилия.

 Трухов, Андрей Игнатьевич — Герой Советского Союза.
 Трухов, Игорь Владимирович — футболист.